Бентли, Роберт:
 Бентли, Роберт (1821—1893) — английский ботаник, медик, фармацевт.
 Бентли, Роберт (род. 1943) — американский политик.